Lomas ist:

 eine Gemeinde in der Provinz Palencia, Spanien, siehe Lomas (Palencia)
 Pflanzenformationen in pazifiknahen Wüsten Südamerikas, siehe Loma-Formation
 einen Gebirgskamm auf der James-Ross-Insel in der Antarktis, siehe Lomas Ridge

Lomas ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Lomas (1928–2021), britischer Politiker
 Bill Lomas (1928–2007), britischer Motorradrennfahrer
 Bryan Lomas (* 1990), malaysischer Wasserspringer
 Kathryn Lomas (* 1960), britische Historikerin
 Lisa Lomas (* 1967), englische Tischtennisspielerin
 Steve Lomas (* 1974), nordirischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Loma
 Las Lomas